BYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laeso Island (Danimarca)
 BYR – codice valutario ISO 4217 del Rublo bielorusso, valuta della Bielorussia